Забарівська сільська рада — Одеська область, Саратський район
 Забарівська сільська рада — Чернігівська область, Корюківський район